SIG XM250 — ручной пулемет, разработан американским подразделением международной компании SIG Sauer по программе Армии США «Next Generation Squad Weapon» (). Цель этой программы — заменить устаревшее стрелковое оружие Армии США — M4, M16 и пулемет M249 — на более эффективное.

Описание 
Ручной пулемет SIG SAUER NGSW-AR / XM250 Automatic Rifle использует газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня и ручным газовым регулятором. Поворотный затвор с затворной рамой перемещаются внутри трубчатого хвостовика ствола. Вся ствольная группа вместе с газовым двигателем и затворной группой имеет возможность отката внутри ствольной коробки, сжимая при этом пружинно-гидравлический буфер. Это необходимо для того, чтобы снизить ощущаемую отдачу от мощных 6.8 мм патронов до приемлемого уровня. Стволы пулемета быстросъемные, комплектуются глушителями для уменьшения дульной вспышки и грохота. Ствольная коробка выполнена из алюминиевого сплава. Стрельба ведется с открытого затвора, одиночными выстрелами и очередями.

Питание у пулемета — ленточное. Ленты металлические, рассыпные, с разомкнутым звеном. Направление подачи ленты — слева направо. Крышка механизма подачи ленты откидывается вбок (вправо), при этом лента может заряжаться в пулемет и без откидывания крышки при использовании специальных наконечников.

Эффективность и превосходство 
Ручной пулемет SIG XM250 существенно превосходит оружие под патрон 5,56 мм в первую очередь за счёт использования патрона 6,8x51 мм SIG. Патрон 6,8×51 мм находится на уровне патрона 7,62х51 НАТО по эффективности, при том, заявлено, что отдача у оружия-патрона 6,8x51 существенно ниже, чем у 7,62х51 за счёт применения новых технологий в оружии и патроне. Так из пулемета SIG XM250 можно стрелять на 1000—1500 метров и дальше без существенной потери эффективности в бою, и пробивать современные средства защиты, что не возможно у оружия под патрон 5,56 мм НАТО.

См. также 
 SIG XM5
 .277 Sig Fury

Примечания

Ссылки 
 Ручной пулемет SIG Sauer XM250

Пулемёты США
Появились в 2019 году в Германии
Появились в 2019 году в США